Взрыв из прошлого () — американский фантастический фильм 1999 года, режиссёр Хью Уилсон
 Взрыв из прошлого — российский детективный мини-сериал 2014 года, режиссёр Андрей Иванов
 Взрыв из прошлого () — роман британско-австралийского писателя .
 Blast from the Past — альбом немецкой метал-группы Gamma Ray 2000 года.